Patrignone è il nome di più località:
Patrignone, frazione di Arezzo;
Patrignone, frazione di Montalto delle Marche in provincia di Ascoli Piceno;
Patrignone, frazione di San Giuliano Terme in provincia di Pisa.